Ел Кардел има више значења:

 Ел Кардел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кардел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику